Inno di battaglia (Battle Hymn) – film del 1957 diretto da Douglas Sirk
Inno di battaglia (Battle-Hymn) – racconto di Isaac Asimov del 1995, contenuto nella raccolta Gold. La fantascienza allo stato puro